(888) Парисатида () — астероид во внешней части главного пояса астероидов, принадлежащий к спектральному классу S. Астероид был открыт 2 февраля 1918 года немецким астрономом Максом Вольфом в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь персидской царицы Парисатида 5 века до н. э..

Орбита 
Астероид расположен в центральной части главного пояса астероидов на расстоянии 2,2-3,2 а. е. от Солнца Его орбита имеет эксцентриситет 0,19 и наклон 14° относительно эклиптики. Схожие орбиты имеют астероиды семейства Эвномии, однако согласно иеархической кластеризации Парисатида к этому семейству не относиться.

Физические характеристики 
На основании исследований, проведённых инфракрасными спутниками IRAS, Akari и WISE, диаметр астероида варьируется между 42,18 и 44,749 км, а отражающая способность между 0,139 и 0,158.

По классификации Толена Парисатида соответствует классу кремниевых астероидов S и имеет поглощение электромагнитного излучения с B-V = 0,879 U-B=0,498.

На основании кривых блеска чётко определён период вращения астероида 5,93 ч. При этом изменения блеска равнялось 0,22 звёздной величины, что указывает на несферическую форму астероида.

См. также 
 Список астероидов (801—900)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км